
Molekulska formula -{C28H44O}- se može odnositi na:
 Ergosterol
 5-Dehidroepisterol
 Ergokalciferol
 Lumisterol